Elitserien i volleyboll för damer 2009/2010. Katrineholms VK blev svenska mästare efter slutspel.

Grundserien

Slutspelet

Källor

2009/2010
Volleybollsäsongen 2009/2010